Анна Фёдоровна (; род. в 1390-х — ум. между 3 мая и 1 августа 1458) — княгиня мазовецкая, супруга князя Болеслава III.

Происхождение 
Согласно ранним источникам, была дочерью литовского магната князя Ивана Ольгимундовича Гольшанского. Более правдоподобной считается версия, согласно которой Анна происходила из рода Гедиминовичей (приходилась правнучкой Гедимину) и была дочерью князя ратненского Фёдора Ольгердовича, сына великого князя литовского Ольгерда от первого брака с Марией Витебской.

Биография 
Была замужем за князем Болеславом III, сыном князя варшавского Януша Мазовецкого. Болеслав III и его отец Януш были представителями мазовецкой линии польской княжеской и королевской династии Пястов. Князь Януш Мазовецкий пережил всех своих детей и завещал княжество своему внуку Болеславу, сыну Анны Фёдоровны и Болеслава III. После смерти князя Януша в 1429 году и до 1436 года Анна Фёдоровна была регентшей при своём сыне князе Болеславе IV.

В 1454 году княгиня Анна основала в Варшаве на берегу Вислы костёл для монахов-бернардинцев, выбрав его местом своего погребения. Основанный княгиней храм получил название Костёл Святой Анны ().

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XIV веке
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в 1458 году
Неидентифицированные Гедиминовичи
Похороненные в Варшаве